Les Guy de Laval sont une des plus longues lignées de nobles français, comtes de Laval :

 ,  ;
  ;
  ;
  ; 
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ; son fils Guy de Laval ;
  ;
  (1406-1485) associé de Jeanne d'Arc ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  (1585-1605) ;
  ;

 Guy de Laval, évêque du Mans de 1326 jusqu'en 1338 ; 
 Guy de Laval dit Brumor de Laval, mort en 1383 ;
 Guy de Laval-Loué, mort en 1388 ;
 , mort en 1484.